

Persone 
 Audrius Žuta – ex calciatore lituano, centrocampista
 Arjeta Zuta – cantante svizzera
 Jack Zuta –  faccendiere politico statunitense
 Leonard Žuta – calciatore svedese naturalizzato macedone, difensore

Altro 
 Idra Zuta – opera cabalistica inclusa in alcune stampe dello Zohar